Kagan – tytuł używany na określenie najwyższego władcy wśród ludów Wielkiego Stepu

Osoby o tym nazwisku:
 Bernhard Kagan – niemiecki szachista i pisarz
 Donald Kagan – amerykański historyk, neokonserwatysta
 Elena Kagan – amerykańska prawniczka
 Jakub Kagan – polski kompozytor
 Janet Kagan – amerykańska pisarka
 Jerome Kagan – amerykański psycholog
 Oleg Kagan – rosyjski skrzypek
 Robert Kagan – syn Donalda, amerykański wykładowca, polityk

Zobacz też: kagan-beg, Kogon